Zenebutik este un canal de televiziune muzical din Ungaria, înființat pe 15 august 2016, o zi după lansarea canalului Izaura TV. Vocea canalului este Csehy András.

Programe 
Exemple de emisiuni difuzate de Zenebutik:

 Zenebutik TOP 10
 Indulj be
 Rockin’
 Buliparádé
 Darido Anno és Klub
 Jampirandevú
 Pop-Shop
 MEGASZTÁR 10
 Riska TV
 Andalgó
 K-pop

Legături externe